fosfatidilserin, fosfolipid
 polistiren, tip plastike
 pregnenolon sulfat, neurosteroid